Пекарево — название населённых пунктов в России:

 Пекарево — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Пекарево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Пекарево — деревня в Кимрском районе Тверской области.